A hanti ábécét a hanti nyelv írására használják. A cirill íráson alapul, annak egy módosított változatát használja.

1930 és 1937 között egy módosított latin írást használtak, azóta a ma is használt cirill írást használják.

A hanti ábécé és átírása

Az 1930-as latin ábécé betűrendje
Az 1930-tól 1939-ig használt latin ábécé betűrendje a következő volt:

Aa Bв Dd Ee Әә Ff Hh Һһ Ii Jj Kk Ll Ļļ Łł Mm Nn Ņņ Ŋŋ Oo Pp Rr Ss Şş S̷s̷ Tt Uu Vv Zz Ƶƶ Ƅƅ

Hivatkozások

Források
 Transliteration of Non-Roman Scripts
 Omniglot.com

Cirill eredetű ábécék